Соревнования по гольфу проводятся на летних Азиатских играх в одиночном и командном зачётах начиная с Игр 1982 года для мужчин и с Игр 1990 года для женщин.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Одиночный зачёт

Командный зачёт

Женщины

Одиночный зачёт

Командный зачёт

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация гольфа (International Golf Federation, IGF)
 Asian Pacific Golf Confederation  (Азиатско-Тихоокеанская конфедерация гольфа)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры